Silurana är ett släkte av groddjur. Silurana ingår i familjen pipagrodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pipagrodor
Silurana